Albrecht VII. Habsburský, zvaný „Zbožný“ (13. listopadu 1559, Vídeňské Nové Město – 13. července 1621, Brusel), byl rakouský arcivévoda, kardinál, toledský arcibiskup, nizozemský guvernér a portugalský místokrál.

Život 
Narodil se císaři Maxmiliánu II. a španělské princezně Marii, jakožto mladší bratr pozdějších císařů Rudolfa II. a Matyáše. Jako jedenáctiletý chlapec odcestoval se svou starší sestrou Annou na španělský královský dvůr, kde se mu dostalo výchovy a vzdělání. Kariéru začal roku 1577, kdy byl jmenován toledským kardinálem-arcibiskupem. V roce 1583 se stal portugalským místokrálem a roku 1595 generálním guvernérem ve Španělském Nizozemí (dnešní Belgii). Roku 1598 se zřekl svých církevních hodností a o rok později se ve Valencii oženil se svou sestřenicí Isabelou Klárou, dcerou španělského krále Filipa II., která se měla podle původních plánů svého otce stát manželkou Albrechtova staršího bratra, císaře Rudolfa II. Z manželství se narodily tři děti. Všechny však zemřely v útlém věku.

Díky svatební smlouvě se v roce 1599 stal spolu s manželkou samostatným vládcem v Nizozemí, kde byl nucen čelit válce proti generálním stavům, v níž dokázal prosadit dvanáctileté příměří (1609–1621) se Spojenými provinciemi. Za jeho vlády se stal Brusel důležitým politickým centrem. Vrchním velitelem armády byl jmenován Ital Ambrosio Spinola. Velkou pozornost Albrecht věnoval hospodářskému rozvoji a posílení katolického náboženství.

Zemřel v necelých 62 letech věku v Bruselu, kde byl také pochován v katedrále sv. Guduly.

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 
 
  heslo AUSTRIA, Albrecht von  na stránkách Salvadora Mirandy "The Cardinals of the Holy Roman Church"

Albrecht Habsburský
Rakouští kardinálové
Albrecht
Vicekrálové Portugalska
Toledští arcibiskupové
Nizozemští místodržitelé
Albrecht VII. Habsburský
Albrecht VII. Habsburský
Albrecht VII. Habsburský
Albrecht VII. Habsburský
Albrecht VII. Habsburský
Osobnosti osmdesátileté války
Narození 13. listopadu
Narození v roce 1559
Narození ve Vídeňském Novém Městě
Úmrtí 13. července
Úmrtí v roce 1621
Úmrtí v Bruselu
Pohřbení v katedrále v Bruselu
Muži
Habsburkové v 16. století
Habsburkové v 17. století